Нуридди́н Ахмадбе́кович Давро́нов (; 16 января 1991 года, Душанбе, Таджикская ССР, СССР) — таджикистанский футболист, полузащитник клуба «Реал Кашмир» и национальной сборной Таджикистана.

Биография 
Родился в Душанбе, в семье артистов Ахмадбека Давронова и Ширинмох Нихоловой. Занимался в футбольной школе клуба «Минск». С 2006 по 2007 год находился в юношеской команде таджикского «Энергетика». С 2007 по 2009 год выступал за молодёжную команду московского «Локомотива».

В январе 2009 года пополнил состав душанбинского «Истиклола». В 2012 году был признан лучшим полузащитником Таджикистана.

В феврале 2013 года перебрался в сербскую «Слободу». 2 марта дебютировал в матче против «Борчи». Вскоре вернулся обратно в «Истиклол».

В 2016 году перешёл в болгарский клуб «Дунав» и в 2017 году вернулся обратно в «Истиклол».

В 2017 году перешёл в индонезийский клуб «Мадура Юнайтед».

В 2018 году перешел в оманский клуб «Оман Клуб»

В 2020 перешёл в индонезийской клуб «Борнео».

В 2021 году перешёл в клуб «Персита Тангеранг», в 2022 году вновь вернулся в «Истиклол».

В 2022 году перешёл в индийской клуб «Мохаммедан».

Карьера в сборной 
В составе юношеской сборной Таджикистана участник плей-офф юношеского чемпионата мира 2007 года (до 17 лет). С 2007 года выступал за молодёжную сборную Таджикистана. За национальную сборную Таджикистана дебютировал в 2008 году, первый гол забил 9 марта 2012 года в матче против сборной Индии. В её составе он был серебряным призёром кубка вызова АФК 2008.

Достижения

Командные

В составе «Истиклола» 
 Чемпион Таджикистана (2): 2010, 2011,
 Обладатель кубка Таджикистана (2): 2009, 2010
 Обладатель суперкубка Таджикистана (3): 2010, 2011, 2012
 Обладатель кубка президента АФК: 2012

В составе сборной Таджикистана 
 Серебряный призёр кубка вызова АФК: 2008

Личные 
 Лучший полузащитник Таджикистана: 2012

Личная жизнь 
Женат на Парвине, дочери продюсера Мархабо Азизовой, есть двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballzz

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Дунав»
Игроки ФК «Мадура Юнайтед»
Игроки ФК «Борнео»
Игроки ФК «Мохаммедан» Калькутта